Körnerstraße steht für:
 Körnerstraße (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Süd
 Körnerstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Südvorstadt, K–Z
 Körnerstraße (Neuss), siehe Wohnhausgruppe Weberstraße 6–20, Körnerstraße 21–35 und Schillerstraße 54–74 in Neuss
 Körnerstraße (Offenbach), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Offenbach-Westend
 Körnerstraße (Schwerin)
 Körnerstraße (Wiesbaden), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Mitte (südliche und westliche Stadterweiterungen) #Körnerstraße

 U-Bahnhof Körnerstraße, Station der Stadtbahn Köln

Siehe auch:
 Körnerweg